Arts & Crafts – nurt w sztuce ogrodowej
 Arts & Crafts – nurt w sztuce modernistycznej